Stenungsund (gemeente), een gemeente in Zweden.
 Stenungsund (plaats), de hoofdplaats van deze gemeente.